Šatava může být:

 Šatava – moravská říčka, pravý přítok Svratky
 Šatava, též Říčka – rameno Šatavy či Svratky, protékající kolem Vranovic, případně jeho pravý přítok pramenící u Přísnotic
 Plačkův les a říčka Šatava – přírodní rezervace

příjmení osob
 Jan Šatava (chemik) (1878–1938) – český kvasný chemik
 Jan Šatava (podnikatel) – český železniční odborník a podnikatel, bývalý ředitel Jindřichohradeckých místních drah, zakladatel a majitel společnosti Railway Capital
 Václav Šatava – český horolezec
 Vladimír Šatava (1922–2014) – český silikátový chemik

Související články 
 Satava – finský ostrov

Rozcestníky - příjmení